Velika nagrada Nizozemske 1971 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 20. junija 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 70
| 1:56:20,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 70
| + 7,99 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 4
| 4
|-
! 4
| 16
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 68
| +2 kroga
| 13
| 3
|-
! 5
| 23
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 68
| +2 kroga
| 7
| 2
|-
! 6
| 9
|  Jo Siffert
| BRM
| 68
| +2 kroga
| 8
| 1
|-
! 7
| 10
|  Howden Ganley
| BRM
| 66
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 8
| 30
|  Gijs Van Lennep
| Surtees-Ford
| 65
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! 9
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 65
| +5 krogov
| 11
|  
|-
! 10
| 24
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 65
| +5 krogov
| 16
|  
|-
! 11
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 65
| +5 krogov
| 3
|  
|-
! 12
| 26
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 63
| +7 krogov
| 14
|  
|-
! NC
| 31
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 62
| +8 krogov
| 15
|  
|-
! NC
| 22
|  Skip Barber
| March-Ford
| 60
| +10 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 28
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 60
| +10 krogov
| 23
|  
|-
! Ods
| 19
|  Alex Soler-Roig
| March-Ford
| 57
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 25
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 39
| Vzmetenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 29
| Trčenje
| 12
|  
|-
! DSQ
| 29
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 19
| Diskvalifikacija
| 18
|  
|-
! DSQ
| 14
|  Reine Wisell
| Lotus-Ford
| 17
| Diskvalifikacija
| 4
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 5
| Črpalka za gorivo
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Dave Walker
| Lotus-Pratt & Whitney
| 5
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chris Amon
| Matra
| 2
| Zavrten
| 5
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1971
1971